Constantinopla — capital do Império Romano do Oriente, atual Istambul
 New Rome — comunidade não incorporada do Ohio, Estados Unidos
 Nova Roma (religião) — organização do neopaganismo ítalo-romano

Brasil 
 Nova Roma — município de Goiás
 Nova Roma do Sul — município do Rio Grande do Sul
 Faculdade Nova Roma — instituição de ensino superior privada de Recife

Ver também 
 Terceira Roma
 Translatio imperii — conceito medieval

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos